Kirmes steht für:
 ein Volksfest
 die Einweihung einer Kirche, siehe Kirchweihe
 ein Jahrmarkt, siehe  Kirchweih
 ein deutscher Spielfilm von 1960, siehe Kirmes (Film)

Kirmes ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Kirmes (* 1941), deutsche Politikerin (PCF, SED, Neues Forum, FDP)
 Friedrich August Kirmes (Fridrich August Kirmes; um 1784–1858), hannoverscher Hof-Bader, Chirurg, Unternehmer, Blutegel-Händler und Kommunalpolitiker
 Svend-Gunnar Kirmes (* 1949), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Zeltkirmes
 Kirmse
 Kermes (Begriffsklärung)